Montmort ist Name und Namensbestandteil zweier Gemeinden in Frankreich:
 Montmort, Gemeinde im Département Saône-et-Loire
 Montmort-Lucy, Gemeinde im Département Marne

Montmort ist der Familienname folgender Personen:
 Louis Habert de Montmort, von 1682 bis 1695 Bischof von Elne
 Pierre Rémond de Montmort (1678–1719), französischer Mathematiker

Siehe auch:
 Montmaur